Le Somnambule, roman de Pierre-Henri Simon paru en 1960 ;
 Le Somnambule, sculpture d'Henri de Miller réalisée en 1983 et exposée à La Défense ;
 Le Somnambule (The Sleepwalker Killing), téléfilm de John Cosgrove sorti en 1997 ;
 Le Somnambule (Hal Sleepwalks), septième  épisode de la saison 6 de Malcolm, diffusé en 2005.

Autres 
 
 
 Le Somnambuliste, une web-série de Jérémy Strohm diffusée en 2021 ;
 La sonnambula, un opera semiseria de Vincenzo Bellini créé en 1831.